Pecht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pecht (1814–1903), deutscher Historien- und Porträtmaler, Lithograf und Kunstschriftsteller
 Heinrich Schmidt-Pecht (1854–1945), deutscher Maler und Lithograph

Siehe auch:
 Becht